Valencia Open 500 2010 — 16-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2010 году турнир прошёл с 31 октября по 6 ноября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Энди Маррей
 Парный разряд —  Франтишек Чермак и  Михал Мертиньяк

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Valencia Open 500

 Мировой Тур ATP 2010

 Серия ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Октябрь 2010 года
Ноябрь 2010 года
2010